Шаховская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Фамилия

А 
 Шаховская, Анна Дмитриевна (1889—1959) — геолог, организатор музейного дела.

В

Г 
 Шаховская, Галина Александровна (1908—1995) — балетмейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).

Е 
 Шаховская, Евгения Михайловна (1889—1920) — светская львица начала XX века, одна из первых русских женщин-авиаторов; затем — сотрудница Киевского ЧК.

З 
 Шаховская, Зинаида Алексеевна (в замужестве Малевская-Малевич; 1906—2001) — русская писательница, поэтесса, переводчица, автор мемуаров.

И 
 Шаховская, Ирина Фёдоровна (1917—2001) — скульптор и художник.

Л 
 Шаховская, Людмила Дмитриевна (1850—после 1917) — русская писательница XIX века, автор многочисленных исторических романов, преимущественно из древнеримской жизни.

М 
 Шаховская, Мария Владимировна (род. 1928) — советская художница, член-корреспондент Российской академии художеств.

Н

П 
 Шаховская, Прасковья Михайловна (в замужестве Муравьёва; 1788—1835) — жена декабриста Александра Николаевича Муравьёва. Тройная фамилия 
 Шаховская-Глебова-Стрешнева, Евгения Фёдоровна (1842—1924) — русский меценат и благотворитель.

 Топоним 
 Шаховская — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Шаховская — посёлок городского типа, административный центр городского округа Шаховская Московской области.
 Шаховская — станция Рижского направления Московской железной дороги.

 См. также 
 Городской округ Шаховская — муниципальное образование в Московской области.

 Примечания